Еол може бити:
 Еол (син Хелена)
 Еол (син Посејдона)
 Еол (син Хипота)